Hörisch ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Hörisch (* 1983), deutscher Politikwissenschaftler
 Franziska Hörisch, deutsche Film- und Fernsehregisseurin
 Jochen Hörisch (* 1951), deutscher Literatur- und Medienwissenschaftler